Aztec puede referrise a:

 Aztec, localidad de Arizona, Estados Unidos.
 Aztec, localidad de Nuevo México, Estados Unidos.
 Aztec, un personaje de cómics.
 Aztec, un videojuego.
 Aztec, una novela del autor estadounidense Gary Jennings.
 Aztec, un código de barras.
 Aztec, una banda británica.